Cleistocactus fieldianus  es una especie  de plantas de la familia Cactaceae, endémica del centro y norte del Perú en Amazonas, Ancash, Huanaco, Junín, Lima, Pasco, San Martín y Ucayali.

Descripción 
Cactus de crecimiento arbustivo, los tallos forman columnas delgadas y ramificadas desde la base de porte erecto o semi-postrado que alcanzan 1,8 a 6 m de altura y 6 a 8 cm de diámetro.  Tiene 6 a 10 o más costillas y 1 o más espinas centrales de 4 cm de largo y 10 a 12 radiales de 0,7 a 1,5 cm. Las flores tubulares son de color rojo, de 8 cm de largo y 1,5 cm de diámetro. Florece profusamente en verano seguidas por frutos espinosos de 3,5 a 4 cm de largo de color rojo a amarillo con semillas de 2 mm de color negro.

Taxonomía
Cleistocactus fieldianus fue descrita por (Britton & Rose) D.R.Hunt y publicado en Bradleya; Yearbook of the British Cactus and Succulent Society 5: 92. 1987.
Etimología
Ver: Cleistocactus

Subespecies
 Cleistocactus fieldianus subsp. fieldianus
 Cleistocactus fieldianus subsp. samnensis
 Cleistocactus fieldianus subsp. tessellatus
Sinonimia
Borzicactus calviflorusClistanthocereus calviflorus
Borzicactus cajamarcensisBorzicactus fieldianus
Clistanthocereus fieldianusBorya calviflorus
Borzicactus tessellatusClistanthocereus tessellatus
Borzicactus samnensisClistanthocereus samnensis

Referencias

Enlaces externos 
http://cactiguide.com/cactus/?genus=Cleistocactus&species=fieldianus

fieldianus
Flora de Sudamérica occidental
Flora de América del Sur continental
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1987
Plantas descritas por Britton
Plantas descritas por Rose
Plantas descritas por D.R.Hunt